Baquiriachi bezeichnet:

 Baquiriachi (Balleza), Ort im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 Baquiriachi (Ocampo), Ort im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko